

Geografia 
 Biri, municipalità delle Filippine nella Provincia di Northern Samar
 Biri, comune dell'Ungheria nella Provincia di Szabolcs-Szatmár-Bereg
 Biri, comune soppresso della Norvegia, ora integrato in Gjøvik

Persone 
 Biri, pseudonimo della paroliera italiana Ornella Ferrari

Altro 
 Lingua biri, lingua aborigena australiana del gruppo pama-nyunga